Die Abkürzung SWI steht für:
 Schweiz, UNDP-Code
 Sozialdemokratische Wählerinitiative, 1968 gegründeter Zusammenschluss von Intellektuellen, der bis in die 1980er Jahre hinein die SPD in Wahlkämpfen unterstützte
 Stadtwerke Ingolstadt, regionaler Energieversorger in Ingolstadt und Umgebung
 Suszeptibilitätsgewichtete Bildgebung, bildgebendes Verfahren der medizinischen Diagnostik
 SWI swissinfo.ch,  öffentlich-rechtliche Nachrichten- und Informationsplattform der Schweiz

Abkürzung